Gevangenpoort (Den Haag)
Gevangenpoort (Woudrichem)
Gevangenpoort (Bergen op Zoom)
Gevangenpoort (Maastricht)
Gevangenenpoort (Lier)